Клаус Трумпф (; род. , ) — немецкий  и .

Биография 
Сын контрабасиста. Учился в Берлине у Хорста Буттера, в дальнейшем проходил мастер-классы Ханса Фрибы, Лайоша Монтага, Франтишека Гертля, Людвига Штрайхера. С 1962 г. играл в оркестре Немецкой оперы в Берлине, с 1967 г. преподавал в Берлинской академии музыки имени Эйслера, с 1991 г. в Саарбрюкене, с 1994 г. в Мюнхенской Высшей школе музыки. Инициатор Международного конкурса контрабасистов имени Шпергера, основатель студенческого ансамбля контрабасистов «Bassiona Amorosa».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Академические музыканты Германии
Преподаватели Мюнхенской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Берлинской Высшей школы музыки имени Эйслера